Мартина Хингис и Леандер Паес су освојили турнир. У финалу су савладали Кристину Младеновић и Данијела Нестора са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2015.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мешовити парови